Загоро́дний () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Загородний, Анатолий Глебович (род. 1951) — советский и украинский ученый, академик, президент Национальной академии наук Украины.
 Загородний, Василий Иванович (1921—2002) — советский партийный деятель.
 Загородний, Владимир Анатольевич (род. 1981) — украинский шоссейный и трековый велогонщик.
 Загородний, Григорий Дмитриевич (род. 1939) — украинский политик, народный депутат Украины.
 
 Загородний, Николай Васильевич (род. 1951) — советский и российский травматолог и ортопед, член-корреспондент РАН (2016).
 Загородний, Юрий Иванович (род. 1959) — украинский политик.

Топоним 
 Загородний — посёлок, Бежецкий район, Тверская область

Вымышленные герои 
Павлу́ша Завгоро́дний — главный герой, от лица которого ведётся повествование в произведении Всеволода Нестайко «Необычайные приключения Робинзона Кукурузо и его верного друга одноклассника Павлуши Завгороднего в школе, дома и на необитаемом острове поблизости села Васюковки».

Примечания